Faber (latin för smed) är ett efternamn som burits av bland andra:

 Basilius Faber (1520–1576), tysk pedagog
 Cecilia Böhl von Faber (1796-1877), spansk författare
 Ernst Faber (1839–1899), tysk sinolog och missionär
 François Faber (1887–1915), luxemburgsk cyklist
 Frands Faber (1897–1933), dansk ishockeyspelare
 Frederick William Faber (1814–1863), engelsk teolog 
 Frederik Faber (1795–1828), dansk naturvetenskapsman
 Gotthilf Theodor von Faber (1766–1847), tysk-baltisk jurist och skriftställare
 Harald Faber (1856–1943), dansk jordbrukskonsulent
 Heinrich Faber (1490–1552), tysk pedagog och musikteoretiker
 Heinrich Faber (abbot) (död 1434), tysk abbot
 Jacob Faber (verksam 1516–omkring 1550), franskfödd schweizisk konstnär och förläggare
 Jacobus Faber Stapulensis (omkring 1455–1536), fransk teolog och humanist
 Jakob Faber (1537–1613), tysk luthersk teolog
 Jallo Faber (född 1971), svensk filmfotograf
 Johann Faber (1478–1541), katolsk teolog 
 Johann Augustanus Faber (1470–1531),  schweizisk teolog 
 Klaas Carel Faber (1922–2012), nederländsk medlem av Waffen-SS
 Knud Faber (1862–1956), dansk läkare
 Lothar von Faber (1817–1896), tysk industriman
 Marc Faber (född 1946), schweizisk investerare, finansanalytiker och författare
 Mary Faber de Sanger (före 1798–efter 1857), västafrikansk slavhandlare
 Matthias Faber (1585–1653), jesuit
 Michel Faber (född 1960), engelskspråkig skriftställare
 Nicolai Faber (1789–1848), dansk biskop
 Nicolei Faber (född 1982), dansk skådespelare
 Nikolaus Faber (1350–14??), tysk abbot
 Otto von Faber du Faur (1828–1901), tysk målare
 Patrick Faber (född 1964), nederländsk ishockeyspelare
 Peter Faber (1810–1877), dansk författare
 Peter Ditlev Faber (1768–1847), dansk lanthushållare
 Petrus Faber (1506–1546), jesuit
 Sandra Faber (född 1944), amerikansk astronom och astrofysiker
 Tobias Faber (1915–2010), dansk arkitekt
 Urijah Faber (född 1979), amerikansk MMA-utövare
 William Faber (1847–1883), dansk författare
 Ägidius Faber (~1490–1558), luthersk teolog

Europeiska efternamn
Efternamn som syftar på yrken